Мара Христова Малеева-Живкова (12 юли 1911 – 23 октомври 1971 г.) е българска лекарка. Повече е известна като съпруга на Тодор Живков – в периода от 1954 до 1989 г. първи и генерален секретар на ЦК на БКП, председател на Министерския съвет, председател на Държавния съвет на Народна република България.

Биография 
Родена е на 12 юли 1911 година в Пловдив в семейството на началните учители Христо Малеев и Неделя Алтънова. Тя има 2 братя – Найден Малеев и Атанас Малеев, и 2 сестри – Вяра и Дора.

През 1928 година цялото семейство се премества в София, където Малеева завършва през 1930 година Първа софийска девическа гимназия и Медицинския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (1938). Като студентка става член на комунистическите организации Работнически младежки съюз и Български общ народен студентски съюз, а през 1933 година става член на Българската комунистическа партия, работи като технически сътрудник в нейния Централен комитет. По онова време се запознава с бъдещия си съпруг Тодор Живков, който също е комунистически активист.

През 1938 година Мара Малеева получава работа като участъков лекар в павликенското село Дъскот, където малко по-късно идва нейният приятел Тодор Живков. През следващите месеци той живее там без да работи, издържан от Малеева, като участва в самодейни театрални постановки. Тъй като съжителството им предизвиква неодобрение в селото, през април 1939 година двамата сключват граждански брак в Павликени. В края на годината Малеева е назначена в пазарджишкото село Лесичово, където семейството прекарва няколко месеца. През февруари 1940 година Живков и Малеева напускат Лесичово и след кратки престои в Правец и чирпанското село Оризово през август се установяват в Говедарци край Самоков, където през следващите години Малеева е участъков лекар.

След 9 септември 1944 година Малеева се отказва от лекарската си кариера и работи в партийния апарат, за известно време е общински съветник. Макар да не заема официални постове, по думите на Тодор Живков тя е сред най-близките му сътрудници още от избирането му за секретар на Централния комитет през 1950 година.

При управлението на Тодор Живков двамата братя на Мара Малеева правят бърза кариера, като Атанас Малеев е дългогодишен ръководител на Медицинската академия и заместник-министър на здравеопазването, а Найден Малеев е съдия във Върховния съд.

Мара Малеева умира от рак на стомаха на 23 октомври 1971 година в София.

Семейство

Бележки 

 Цитирани източници
 

Първи дами на България
Членове на БКП
Български лекари
Възпитаници на Медицинския университет (София) 
Родени в Пловдив
Починали от рак